Суперку́бок Гібралтару з футбо́лу — (також відомий як Pepe Reyes Cup) одноматчевий турнір, у якому грають володар кубка Гібралтару і чемпіон попереднього сезону. У випадку, якщо кубок і чемпіонат виграла одна команда, то в суперкубку грають перша і друга команди чемпіонату.

Фінали

Титули за командами

Посилання 
 Суперкубок Гібралтару на сайті Футбольної асоціації Гібралтару  
 Суперкубок Гібралтару на rsssf